Светско првенство у фудбалу за играче до 20 година 2015. је било 20. по реду Светско првенство у фудбалу до 20 година. Одржано је на Новом Зеланду од 30. маја до 20. јуна. Титулу је први пут под овим именом, узела Србија, у финалу победивши Бразил са 2:1.

Треће место освојила је репрезентација Малија која је у утакмици за треће место савладала Сенегал.

Избор домаћина 
У почетку је било 4 кандидата за домаћина (Нови Зеланд, Перу, Тунис и Велс). 3. марта 2011. за домаћина је изабран Нови Зеланд.

Стадиони 
Светско првенство до 20 година 2015. ће се играти на 7 стадиона, који се налазе у 7 градова на Новом Зеланду.

Квалификовани тимови

Жреб 
Жреб се одржао у Окланду, 10. фебруара 2015. године.

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група E

Група Ф

Поредак трећепласираних

Елиминациона фаза

Референце 

Светско првенство у фудбалу
Фудбал на Новом Зеланду
Фудбал у 2015.